Дхарапани — топоним в Непале:
 Дхарапани (Непал, район Мананг) — населённый пункт в районе Мананг зоны Гандаки
 Дхарапани (Непал, район Аргхакханчи) — населённый пункт в районе Аргхакханчи зоны Лумбини
 Дхарапани (Непал, район Сургхет) — населённый пункт в районе Сургхет зоны Бхери
 Думре Дхарапани — населённый пункт в районе Кхотанг зоны Сагарматха